Le elezioni comunali nelle Marche del 2007 si tennero il 27-28 maggio (con ballottaggio il 10-11 giugno).

Ancona

Fabriano

Jesi

Fermo

Sant'Elpidio a Mare

Macerata

Civitanova Marche

Tolentino

Marche
2007